Tento článek uvádí seznam mostů a viaduktů v Norsku, jejichž délka je větší nebo je rovna 500 m.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Silniční mosty a viadukty v Norsku (> 500 m) 

Seznamy nejdelších mostů
mosty
Mosty v Norsku